Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2008 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Roger Federer (finale)
  '''Rafael Nadal (prvak)
  Novak Đoković (drugi krog)
  Nikolaj Davidenko (prvi krog)
  David Ferrer (tretji krog)
  Andy Roddick (drugi krog)
  David Nalbandian (prvi krog)
  Richard Gasquet (četrti krog)
  James Blake (drugi krog)
  Marcos Baghdatis (četrti krog)
  Tomas Berdych (tretji krog)
  Andy Murray (četrtfinale)
  Stanislas Wawrinka (četrti krog)
  Paul-Henri Mathieu (tretji krog)
  Fernando González (drugi krog)
  Radek Štěpánek ''(tretji krog)

<ol start="17">
 Mihail Južni ''(četrti krog)
 Ivo Karlović ''(prvi krog)
 Nicolas Almagro ''(drugi krog)
 Lleyton Hewitt ''(četrti krog)
 Juan Carlos Ferrero ''(drugi krog, predaja zaradi poškodbe vratu)
 Fernando Verdasco ''(četrti krog)
 Tommy Robredo ''(drugi krog)
 Jarkko Nieminen ''(drugi krog)
 Dimitrij Tursunov ''(tretji krog)
 Ivan Ljubičić ''(prvi krog)
 Nicolas Kiefer ''(tretji krog)
 Gilles Simon ''(tretji krog)
 Andreas Seppi ''(tretji krog)
 Gaël Monfils ''(predaja zaradi ramenske poškodbe)
 Feliciano Lopez ''(četrtfinale)
 Michael Llodra (prvi krog, predaja zaradi poškodbe leve roke)

 Rezultati 
Legenda
 Q = Kvalifikant
 WC = S povabilom (Wild card'')
 LL = Srečni poraženec
 r = predaja

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2008